Hail, Columbia was het de facto volkslied van de Verenigde Staten tot het in 1931 formeel werd vervangen door The Star-Spangled Banner. "Columbia" in de titel refereert aan de poëtische naam van het land.

Het lied werd gecomponeerd in 1789 door Philip Phile en werd voor het eerst ten gehore gebracht bij de inauguratie van George Washington als eerste president. Het diende als het nationale volkslied gedurende de gehele negentiende eeuw maar verloor langzaam aan populariteit. Sinds 1954 doet het lied dienst als hymne voor de vicepresident. Zoals Hail to the Chief ten gehore gebracht wordt wanneer de president ergens zijn opwachting maakt, zo wordt Hail, Columbia gespeeld wanneer de vicepresident ergens verschijnt. Dan wordt de mars voorafgegaan door zogenaamde ruffles and flourishes, een vorm van muzikaal eerbetoon. Tijdens militaire parades wordt het stuk ook als langzame mars gespeeld.

Tekst
Hail Columbia, happy land!
Hail, ye heroes, heav'n-born band,
Who fought and bled in freedom's cause,
Who fought and bled in freedom's cause,
And when the storm of war was gone
Enjoy'd the peace your valor won.
Let independence be our boast,
Ever mindful what it cost;
Ever grateful for the prize,
Let its altar reach the skies.RefreinFirm, united let us be,
Rallying round our liberty,
As a band of brothers joined,
Peace and safety we shall find.

Immortal patriots, rise once more,
Defend your rights, defend your shore!
Let no rude foe, with impious hand,
Let no rude foe, with impious hand,
Invade the shrine where sacred lies
Of toil and blood, the well-earned prize,
While off'ring peace, sincere and just,
In Heaven's we place a manly trust,
That truth and justice will prevail,
And every scheme of bondage fail.RefreinFirm, united let us be,
Rallying round our liberty,
As a band of brothers joined,
Peace and safety we shall find.

Behold the chief who now commands,
Once more to serve his country stands.
The rock on which the storm will break,
The rock on which the storm will break,
But armed in virtue, firm, and true,
His hopes are fixed on Heav'n and you.
When hope was sinking in dismay,
When glooms obscured Columbia's day,
His steady mind, from changes free,
Resolved on death or liberty.RefreinFirm, united let us be,
Rallying round our liberty,
As a band of brothers joined,
Peace and safety we shall find.

Sound, sound the trump of fame,
Let Washington's great fame
Ring through the world with loud applause,
Ring through the world with loud applause,
Let ev'ry clime to freedom dear,
Listen with a joyful ear,
With equal skill, with God-like pow'r
He governs in the fearful hour
Of horrid war, or guides with ease
The happier time of honest peace.Refrein'''
Firm, united let us be,
Rallying round our liberty,
As a band of brothers joined,
Peace and safety we shall find.

Externe links
Luister naar "Hail, Columbia", voorafgegaan door vier Ruffles and Flourishes (MP3)
Hail, Columbia klinkt na het afleggen van de eed door vice-president Biden

Amerikaans volkslied